Мигел Алдама има више значења:

 Мигел Алдама (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Алдама (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику